Berghes ist der Familienname folgender Personen:

 Alphonsus de Berghes (1624–1689), Erzbischof von Mechelen
 Carl de Berghes (1782–1869), deutscher Geodät und Kartograf, Oberst einer mexikanischen Bürgerwehr, Baumeister und Autor
 Ferry von Berghes (1910–1981), deutscher Jurist, Manager und Politiker (FDP)
 Georg Ludwig von Berghes (1639–1743), Fürstbischof von Lüttich
 Guillaume de Berghes (1551–1609), Jurist, Philosoph und Bischof
 Heinrich von Berghes (1449–1502), Fürstbischof von Cambrai und Kanzler des Ordens vom Goldenen Vlies
 Maximilian de Berghes (um 1512–1570), Fürsterzbischof von Cambrai
 Rudolph de Landas Berghes (1873–1920), österreichischer Adliger und altkatholischer Bischof

Siehe auch:
 Berges